Сайкай — Західноморський край
Сайкай (Наґасакі)